Pięciu królów Partów nosiło imię Fraates:
 Fraates I – król Partów w latach ok. 176–ok. 171 p.n.e.
 Fraates II – król Partów w latach ok. 138–128 p.n.e.
 Fraates III – król Partów w latach ok. 70–ok. 57 p.n.e.
 Fraates IV – król Partów w latach 37–2 p.n.e.
 Fraates V (Fraatakes) – król Partów w latach (2 p.n.e.–4 n.e.)